A 339-es számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Püspökszilágy, általános iskola között közlekedik.

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Vác, autóbusz-állomásvégállomás||55||41
|align=left|
|-
|2||Vác, Honvéd utca||53||39
|align=left|
|-
|3||Vác, Telep utca||52||38
|align=left|
|-
|4||Vác, VOLÁN telep||51||37
|align=left|
|-
|5||||50||36
|align=left|
|-
|6||Vác, Közúti Igazgatóság||49||35
|align=left|
|-
|7||Vác–Máriaudvar||48||34
|align=left|
|-
|8||Vác, ContiTech Hungaria||47||33
|align=left|
|-
|11||Kláraháza||44||30
|align=left|
|-
|14||Vácduka, Nevelőotthon||41||27
|align=left|
|-
|15||Vácduka, községháza||40||26
|align=left|
|-
|16||Vácduka, Kossuth utca 73.||39||25
|align=left|
|-
|17||Vácduka, Kossuth utca 105.||38||24
|align=left|
|-
|18||Vácduka, Kossuth utca 137.||37||23
|align=left|
|-
|20||Vácdukai elágazás||35||21
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|colspan=5|Szabad- és munkaszüneti napokon a legelső indulás Vác felé Vácrátótra is betér.
|-bgcolor=DDDFFF
|∫||Vácrátót, vasútállomás bejárati út||∫||∫
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|∫||Vácrátót, Széchenyi utca 2.||31||∫
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|∫||Vácrátót, művelődési ház||29||∫
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|∫||Vácrátót, községháza||28||∫
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|∫||Vácrátót, Botanikus kert||27||∫
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|∫||Vácrátót, Alkotmány utca 75.||26||∫
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|∫||Vácrátót, autóbusz-forduló||25||∫
|
|-bgcolor=DDDFFF
|∫||Vácrátót, vasútállomás bejárati út||20||∫
|align=left|
|-
|23||Váchartyán, gépállomás||colspan=2|18
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|colspan=5|Néhány menet betér Váchartyán, vasútállomás megállóhelyre is.
|-bgcolor=FFFDDD
|(+2)||Váchartyán, vasútállomás||∫||(+2)
|align=left|
|-
|25||Váchartyán, általános iskola||colspan=2|16
|align=left|
|-
|26||Váchartyán, községháza||colspan=2|15
|align=left|
|-
|27||Váchartyán, Gosztonyi-kastély||colspan=2|14
|align=left|
|-
|34||Kisnémedi, Rákóczi utca 1.||colspan=2|7
|align=left|
|-
|35||Kisnémedi, általános iskolavonalközi induló végállomás||colspan=2|6
|align=left|
|-
|38||Püspökszilágy, hulladékgyűjtő||colspan=2|3
|align=left|
|-
|40||Püspökszilágy, Mogyorós utca||colspan=2|1
|align=left|
|-
|41||Püspökszilágy, általános iskolavégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai